Crying – singolo di Roy Orbison del 1961
Crying – album di Roy Orbison del 1962
Crying – singolo di Joe Satriani del 1992
Cryin' – singolo degli Aerosmith del 1993